Dumfries (Virgínia), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Dumfries i Galloway, council area (subdivisió administrativa) d'Escòcia 
 Dumfries (Escòcia) 
 Johnny Dumfries, pilot de curses automobilístiques escocès